El Pinzán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pinzán, Huetamo, ort, 
 El Pinzán, Turicato, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar